Ratsimamanga est le nom de famille : 
 du Prince Ratsimamanga, aristocrate malgache qui a été exécuté arbitrairement le  avec le ministre de l'intérieur malgache  Rainandriamampandry à Antaninarenina sur ordre du Résident Général français Joseph Gallieni à la suite du soulèvement insurrectionnel Menalamba.
 de Albert Rakoto Ratsimamanga (1907-2001), scientifique malgache, petit fils du précédent.